

Кшечув — село в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Кшечув — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Кшечув — село в гміні Любень Мисленицького повіту Малопольського воєводства